Нёв-Мезон () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель (Лотарингия).
 Нёв-Мезон () — коммуна во французском департаменте Эна (Пикардия).